En Pologne, Zagaje peut désigner :
 dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Zagaje, un village dans le powiat de Cracovie.
 Zagaje, un village dans le powiat de Proszowice.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Zagaje, un village.

 dans la voïvodie de Lubusz
 Zagaje, un village dans le powiat de Strzelce-Drezdenko.
 Zagaje, un village dans le powiat de Świebodzin.

 dans la voïvodie de Poméranie
 Zagaje, un village dans le powiat de Człuchów.
 Zagaje, un village dans le powiat de Kwidzyn.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Zagaje, un village dans le powiat de Braniewo.

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Zagaje, un village.